Берёзовка () — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Ново-Бухтарминской поселковой администрации. Код КАТО — 634835300.

Географическое положение 
Находится в 92 км к востоку от Усть-Каменогорска и в 92 км к западу от Зыряновска.

История 
Берёзовка была заложена в 1763 году как казачий редут Иртышской линии близ Бухтарминской крепости.

Население 
В 1999 году население села составляло 355 человек (174 мужчины и 181 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 91 человек (46 мужчин и 45 женщин).

Ссылки 
 Очерки истории Рудного Алтая. — Усть-Каменогорск, 1970, 193 с.

Примечания 

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)